3 miejscowości w Polsce: 
 Ossówka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Koneck 
 Ossówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Leśna Podlaska 
 Ossówka – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Leśna Podlaska

Przypisy 

lt:Osuvka (reikšmės)